Kalme (česky přibližně Mohyla, Mohelná, Mohelnice) je jméno několika estonských sídel:

 Kalme (Helme) – vesnice v obci Helme v estonském kraji Valgamaa
 Kalme (Kuusalu) – vesnice v obci Kuusalu v estonském kraji Harjumaa
 Kalme (Põltsamaa) – vesnice v obci Põltsamaa v estonském kraji Jõgevamaa
 Kalme (Rõngu) – vesnice v obci Rõngu v estonském kraji Tartumaa